Peonia (Piwonia) – roślina z rodziny piwoniowatych
 Peonia – gmina w Grecji